Iaroslav Iziaslavitch (en  et en ), dit  ou encore , est un prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né vers 1132 et mort en 1180 à Loutsk), qui régna de 1173 à 1174.

Fils d' et d'Agnes von Staufen, il est également prince de Tourov en 1146, prince de Novgorod de 1148 à 1154, ainsi que prince de Loutsk de 1157 à 1180.

Biographie
Descendant en ligne directe de Vladimir Monomaque, il participe avec son père et son frère aîné  aux guerres contre son grand-oncle Iouri Dolgorouki et contre les princes de Tchernigov.

En 1166, Iaroslav et ses frères Mstislav et Iaropolk prennent part à une campagne contre les Polovtses, organisée par leur oncle .

Il est tout d'abord fait prince de Kiev pendant quelques mois fin 1173 après la déchéance de . Après le meurtre d'André Bogolioubski, il fait partie des intrigues et des manœuvres pour tenter de reprendre le pouvoir. En 1174, il prend le trône de Kiev à  à nouveau pour quelques mois (où il écrase d'impôt la population), avant que  ne le lui reprenne.

C'est durant son règne que fut fondé le diocèse de Loutsk (ville où il régna vingt-trois ans, soit le règne le plus long pour un prince de Loutsk).

Il meurt en 1180.

Famille

Union et descendance 
 épouse une princesse tchèque, Richza (née en 1142), fille de , dont il eut :

 Mstislav (mort vers 1226/27), prince de Halytch ;
 Ingwar de Kiev (1152 - 1220), prince de Kiev ;
 Anastasia ;
 Iziaslav (mort en 1196) ;
 Vsevolod (mort en 1210).

Ancêtres

Annexes

Liens internes 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références 

Iaroslav02
Iaroslav02
Iaroslav02
Iaroslav02
Iaroslav02
Iaroslav02
Prince de Novgorod